Die bwin World Series of Darts Finals 2020 waren ein Major-Event im Dartsport und wurden vom 18. bis zum 20. September 2020 zum sechsten Mal von der PDC ausgetragen. Die Veranstaltung zählte als sogenanntes Nicht-Ranglistenturnier und hatte deshalb keinen Einfluss auf die PDC Order of Merit.

Den Sieg sicherte sich am Ende der Waliser Gerwyn Price, welcher im Finale den Engländer Rob Cross mit 11:9 legs schlagen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die ersten beiden Runden wurden jeweils im best of 11 legs-Modus gespielt. Die Viertelfinals wurden im Modus best of 19 legs, die Halbfinals und das Finale im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 300.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Qualifikation 
Ursprünglich hätten im Laufe des Jahres 2020 fünf World Series of Darts-Turniere ausgetragen werden sollen. Diese hätten dann eine Rangliste bestimmt, über die sich acht Spieler qualifiziert hätten. Da jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie alle Turniere ausgefallen sind, wurde der Qualifikationsmodus angepasst.

20 der 24 Spieler wurden von der PDC zu dem Turnier eingeladen, darunter die Top 8 der PDC Order of Merit, welche für die zweite Runde gesetzt ist. Die restlichen 4 Teilnehmer konnten sich über ein Tour Card Holder-Qualifier qualifizieren.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 24 Spielern.

 Die 8 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, die alle gesetzt waren und erst im Achtelfinale eingriffen
 Die 12 Spieler, die von der PDC eine Wildcard erhielten
 Die 4 Spieler, die sich über ein Tour Card-Qualifikationsturnier die Teilnahme erspielten

Top Acht
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Rob Cross
  Nathan Aspinall
  Daryl Gurney
  James Wade

Wildcard
  Dave Chisnall
  Glen Durrant
  Cody Harris
  Damon Heta
  Darius Labanauskas
  Krzysztof Ratajski
  Fallon Sherrock
  Jeff Smith
  Mensur Suljović
  Dimitri Van den Bergh
  Ian White
  Simon Whitlock

Tour Card Holder Qualifier
  Steve Beaton
  Joe Cullen
  Harry Ward
  Vincent van der Voort

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
In Deutschland übertrug der Sportstreamingsdienst DAZN die Veranstaltung.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2020
Dartwettbewerb in Salzburg
World Series of Darts 2020